Le terme de responsabilité des dirigeants peut recouvrir plusieurs concepts différents :

Responsabilité des dirigeants sociaux des entreprises

Droit applicable 

 Responsabilité des dirigeants sociaux en France
 Responsabilité des dirigeants sociaux en Belgique
 Responsabilité des dirigeants sociaux au Canada
 Responsabilité des dirigeants sociaux aux États-Unis
 Responsabilité des dirigeants sociaux en Allemagne

Législation économique connexe 

 Loi relative aux nouvelles régulations économiques en France
 Loi Sarbanes-Oxley aux États-Unis

Responsabilité politique des dirigeants d'un État 

Une telle responsabilité peut être le résultat de la législation d'un État destinée à sanctionner certains comportements de ses dirigeants, ou à défaut, être du ressort d'une autorité supra-nationale. 

Dans ce dernier cas, les fondements juridiques d'une action contre un dirigeant politique, hors du cadre de la législation de son pays, ont fait l'objet de nombreux débats, tels que ceux concernant le cas d'Augusto Pinochet lors de son arrestation à Londres en 1998 ; à cette occasion ont été développés certains des arguments juridiques précédemment mis en avant lors du procès de Nuremberg pour justifier l'instauration d'un tribunal pénal international. 

 Responsabilité politique
 Procédure d’impeachment
 Cour pénale internationale
 Responsabilité des dirigeants de l'Allemagne nazie
 Responsabilité des dirigeants de l'ex-Yougoslavie
 Responsabilité politique d'Augusto Pinochet
 Responsabilité politique des dirigeants iraquiens